Bruno Gougeon (né en 1953), militaire de l'armée de l'air française ;
 Gilles Gougeon, écrivain, animateur de télévision et journaliste québécois ;
 Jean-René Gougeon (né en 1928), driver de trot attelé français ;
 Michel-Marcel Gougeon (1933-2016), jockey et driver français.